Boissel est un nom de famille probablement donné à l'origine comme surnom d'un mesureur de blé : c'est une forme ancienne du mot boisseau, une unité de mesure de capacité pour le grain. Ce patronyme se rencontre principalement en Normandie, en Bretagne et en Dordogne.

 François Boissel, né le  à Joyeuse (Ardèche) et mort à Paris en 1807, est un philosophe et écrivain français,
 Pierre Boissel : Médecin et poète occitan (1872 - 1939) ;
 Jean Boissel (1891 - 1951) est un architecte, journaliste et militant d'extrême-droite français ;
 Jean Marie Hercule Boissel (1795-1861), homme politique français;
 Victor Boissel (1840 - 1919), industriel du textile et homme politique français.
 Joseph Boissel (1909-1969), missionnaire au Laos.
 Xavier Boissel (1967-), écrivain français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme breton
Patronyme occitan